Анатолий Бутенко:
 Бутенко, Анатолий Иванович (1938—2021) — народный депутат Украины 1-го созыва.
 Бутенко, Анатолий Павлович (1925—2005) — советский и российский философ, политолог.